Иван Нарышкин:
 Нарышкин, Иван Александрович (1761—1841) — представитель русского дворянского рода Нарышкиных, действительный тайный советник, сенатор.
 Нарышкин, Иван Васильевич (1779—1818) — статский советник, камер-юнкер, владелец усадьбы Игнатовское-Знаменское.
 Нарышкин, Иван Кириллович (1658—1682) — боярин, старший брат русской царицы Натальи Кирилловны.
 Нарышкин, Иван Осипович (1896—1970) — советский военный деятель, генерал-майор.